Sankt Peders Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Peders Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Slagelse Provsti
 Sankt Peders Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune og i Næstved Provsti
 Sankt Peders Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers-Hadsten Provsti
 Sankt Peders Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune og i Malt Provsti